Полифагия, или многоядность, — использование животными-полифагами различной растительной и животной пищи, в том числе и миксофагия — возможность поедания и животной и растительной пищи. Полифаги — консументы, рацион которых составляет сравнительно широкий набор жертв. Полифагический характер питания противоположен стенофагии. Крайняя степень развития полифагии — всеядность. Многоядность вида в ходе его эволюции (или онтогенеза отдельных особей) может постепенно переходить в стенофагию, в зависимости от условий среды.

Полифагия обычно связана с определёнными анатомическими, физиологическими и биохимическими адаптациями пищеварительной системы, так, например, набор пищеварительных ферментов у полифагов значительно шире, чем у стенофагов. Биологическое преимущество многоядности в том, что она даёт возможность существовать животным в условиях с неустойчивой кормовой базой, с неустойчивыми запасами отдельных видов кормов. Она обычна в биоценозах с бедным видовым составом (например, тундра, тайга). Слабая её сторона — менее эффективное использование отдельных видов пищи в связи с невозможностью идеальной адаптации вида ко многим факторам (в данном случае — к разным видам пищи), поэтому стенофаги обычно лучше переваривают свою пищу.

К полифагам относятся, например, гусеницы лугового мотылька, питающиеся более чем на 200 видах растений; рыжие лесные муравьи поедают представителей сотен видов беспозвоночных и даже некоторые растения. Многоядны лягушки, ящерицы, малоспециализированные хищные птицы (канюки, коршуны).

Примечания

Литература 
 Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К., Экология. Особи, популяции, сообщества: в 2-х томах, т. 1, пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — С. 421.
 Шилов И. А. Экология: Учебник для биолог. и мед. спец. вузов / Шилов И. А. — М.: Высшая школа, 1998. — 512 с.
 Биологический энциклопедический словарь / глав. ред. М. С. Гиляров. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — С. 493.

Трофическая экология